El torneig de Casablanca 2010, conegut oficialment com a Grand Prix Hassan II 2010 és un esdeveniment tennístic disputat sobre terra batuda que està inclòs en les sèries 250 de l'ATP. La 26a edició del torneig es va disputar entre el 5 i l'11 d'abril del 2010 al Complex Al Amal de Casablanca, Marroc.

Quadre individual masculí

Quadre doble masculí

Enllaços externs 
 Quadre individual masculí 
 Quadre doble masculí 

2010
ATP World Tour 2010